Ágnes Simon (ur. 1935) – tenisistka stołowa reprezentująca Węgry, Holandię i RFN
 Ágnes Simon (ur. 1974) – węgierska biegaczka narciarska